Тачер има више значења:
 Тачер (Јута)
 Тачер (Аризона)